Leone II – papa
Leone II – imperatore bizantino
Leone II il Taumaturgo – vescovo
Governo Leone II – governo della Repubblica Italiana presieduto da Giovanni Leone